Hansen bezeichnet:

 Hansen (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Hansen Auto & Machine Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hansen Band, eine deutsche Band
 Hansen Transmissions, einen belgischen Hersteller von Windkraft- und Industriegetrieben
 Hansen Präsident, einen Rum-Verschnitt
 Hansen Studios, ein dänisches Tonstudio
 Hansen (Mondkrater), einen Mondkrater
 (4775) Hansen, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Palais Hansen, ein Ringstraßenpalais in Wien
 Hansen-Krankheit bzw. Morbus Hansen, siehe Lepra
 Hansen-Löslichkeitsparameter

Hansen ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Hansenbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Hansenfjella, Gebirge im Kempland, Antarktika
 Hansen-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Hansenhovden, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Hansen Inlet, Bucht an der Orville-Küste des Palmerlands, Antarktika
 Hansen-Insel, Insel vor der Loubet-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Hansen-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Hansen Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Hansen Rocks, Inselgruppe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Hansen Spur, Felssporn in der Ross Dependency, Antarktika
 Kap Hansen, Kap von Coronationn Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Hansen ist der Name folgender Orte:
 Hansen (Uelzen), Deutschland
 Hansen (Idaho), Vereinigte Staaten
 Hansen (Town), Town(ship) im Wood County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Hansen steht für
 Gummi-Hansen, 1907 gegründeter Gummi- und Verpackungshersteller

Siehe auch:
 Hanssen